В парному розряді жіночого тенісного турніру Zurich Open 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Штеффі Граф і Габріела Сабатіні виграли титул, у фіналі перемігши пару Лорі Макніл і Алісія Молтон 1-6, 6-4, 6-4.

Сіяні пари 

 Штеффі Граф /  Габріела Сабатіні (чемпіонки)
 Зіна Гаррісон /  Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)

 Катарина Малеєва /  Мануела Малєєва (півфінал)
 Лорі Макніл /  Алісія Молтон (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Zurich Open